Matterstock ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Matterstock (1909–1960), deutscher Schauspieler
 Georg Matterstock (1847–1915), deutscher Internist und Professor an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg
 Otto Matterstock (1889–1961), deutscher Generalleutnant des Heeres